

Моргантаун — місто, штат Індіана
 Моргантаун — місто, штат Кентуккі
 Моргантаун — місто, штат Західна Вірджинія
 Моргантаун — переписна місцевість в окрузі Адамс, штат Міссісіпі
 Моргантаун — переписна місцевість, штат Пенсільванія